Chlorure de technétium peut désigner :
 chlorure de technétium(II) () ;
 chlorure de technétium(III) () ;
 chlorure de technétium(IV) ().

Technétium
Composé du technétium